The Luck of the Irish (1920), een film van Allan Dwan
The Luck of the Irish (1936), een film van Donovan Pedelty
The Luck of the Irish (1948), een film van Henry Koster
The Luck of the Irish (2001), een film van Paul Hoen